Донзак може да се односи на:

 Донзак (Бле), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Донзак (Бордо), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Донзак (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Донзак (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона